Николай Николаевич Архипов (8 декабря 1907 год, Полоцк, Витебская губерния — 26 апреля 1963 год) — инженер, участник советской атомной программы, лауреат Сталинской премии.

Биография 
Родился 8 декабря 1907 года в г. Полоцк Витебской губернии. Отец, умерший в 1920 году, работал лесничим, начальником лесхоза. Мать — домохозяйка, умерла в 1912 году. После смерти отца воспитывался его сестрой — сельской учительницей.

Окончил начальную профшколу в Козельске (1921—1925). Работал на пищевых предприятиях Калужской губернии. В 1927 году получил направление на рабфак в Смоленске.

Окончил Бежицкий (Брянский) машиностроительный институт (1930—1935) по специальности «инженер-технолог литейного производства».

Работал на Челябинском тракторном заводе в должностях от мастера до заместителя начальника сталелитейного цеха.

С 14 октября 1946 года начальник смены службы управления объекта «А».  1.01.1949 г. Постановлением СМ СССР № 4631-1809/ОП (особая папка) назначен начальником объекта «А» (первого промышленного ядерного реактора).

С 1.01.1954 г. и до конца жизни был начальником (затем директором) завода № 24 ПО «Маяк» (реакторный завод).

 Умер 26 апреля 1963 года.

Именем Н. Н. Архипова названа (1973) одна из улиц Озёрска.

 Награды
Лауреат Сталинской премии II степени 1951 года.

Награждён орденами Ленина (1949), «Знак Почёта» (1943), Трудового Красного Знамени (1962), медалью «За трудовую доблесть».

Примечания

Литература 
 Архипов Николай Николаевич, Первопроходцы: книга памяти, гл. 1, Инженерно-технические и руководящие работники, обеспечивающие управление и контроль над работой реактора, Сменный персонал, стр. 18
 Южный Урал в годы Великой Отечественной войны: материалы межвузовской научной конференции, посвященной 65-летию Великой победы, 21 апреля 2010 г. Владимир Яковлевич Рушанин, Виталий Семенович Толстиков, Елена Владимировна Тищенко. Челябинская государственная академия культуры и искусств, 2010 — Всего страниц: 267
 Николай Николаевич Архипов / В. И. Шевченко // ПрО Маяк. — 2005. — 29 сентября. — С. 4.
 Очерк второй. Производственный ядерный университет
 Архипов Николай Николаевич
 Улица Архипова